Аманда Кетцер (нар. 22 жовтня 1971) — колишня професійна південноафриканська тенісистка. 
 Кетцербахталь (нім. Ketzerbachtal) — громада в Німеччині, у землі Саксонія.
 Камерун Кетцер (народився 1995 р.), Південноафриканський гравець у бадмінтон
 Герт Кетцер, південноафриканський гравець в регбі
 Жак Кетцер (народився 1968 р.), художник Південної Африки
 Кайл Кетцер (1984 р.), Шотландський гравець у крикет
 Леан Кетцер (1969 р.н.), південноафриканський танцюрист і хореограф
 Маріус Кетцер (народився 1984 року), південноафриканський гравець регбі
 П'єр Кетцер (народився 1961 р.), південноафриканський боксер у важкій вазі